El término Black Mesa puede hacer referencia a:

la Mesa de las Vacas o Black Mesa, ubicada en Navajo, Arizona, Estados Unidos.
 Black Mesa (2019), nueva versión del videojuego Half-Life desarrollado por Crowbar Collective.